Карл Яковлевич Вольтман (1898—1984) — советский хозяйственный и общественный деятель.

Биография 
Родился в 1898 году. С 1913 года — слесарь, затем помощник машиниста, машинист паровозного депо, инструктор дорожного комитета, ответственный инструктор ЦК профсоюза, председатель республиканского Совета профессиональных союзов Латвийской ССР.

Член КПСС с 1924 года. Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР 3-го созыва, Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов.

Умер в 1984 году.

Примечания

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 83.
 Вольтман
 Ордена 

Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва